Гарсиернандес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Альба. Занимает площадь 47,59 км². Население — 534 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки